Унты:

 Унты — зимняя обувь.

Топонимы 
 Унты — село, Гунибский район Дагестана.
 Унты — упразднённый населённый пункт в Тернейском районе Приморского края.

См. также 
 Унт